Константин Глазырин:
 Глазырин, Константин Андреевич (1790—1848) — российский кораблестроитель XIX века, полковник Корпуса корабельных инженеров.
 Глазырин, Константин Константинович (род. 1988) — российский профессиональный баскетболист, играет на позиции лёгкого форварда.